

Aziende 
 Rochas – azienda francese di moda creata nel 1925 da Marcel Rochas

Persone 
 Alphonse Beau de Rochas – inventore e ingegnere francese
 Hélène Rochas – imprenditrice ed ex modella francese
 Marcel Rochas – stilista e profumiere francese fondatore della maison Rochas
 Rémy Rochas – ciclista su strada francese